

Zmarli